Gatugård är ett namn på en huvudbyggnad, mangårdsbyggnad, vid huvudgatan eller byvägen, på större gårdar. Namnet förekommer även i formerna Gatugården eller Gategård. Som exempel kan nämnas: Vederslöv Gatugård och Ödeshög Gategård.

Byggnadstyper
Svenska efternamn